NFL sezona 2001. je 82. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 9. rujna 2001. Super Bowl XXXVI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 3. veljače 2002. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije St. Louis Ramsi. Pobijedili su Patriotsi rezultatom 20:17 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2001.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Kurt Warner, St. Louis Rams - 4830
Najviše jarda probijanja: Priest Holmes, Kansas City Chiefs - 1555
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: David Boston, Arizona Cardinals - 1598

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Ray Lewis, Baltimore Ravens - 161
Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Michael Strahan, New York Giants - 22,5
Najviše presječenih lopti: Ronde Barber, Tampa Bay Buccaneers i Anthony Henry, Cleveland Browns - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: St. Louis Rams - 503 (31,4 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: St. Louis Rams - 418,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 173,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: St. Louis Rams - 291,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 203 (12,7 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 258,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 74,7 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Miami Dolphins - 176,8 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2001. u NFL-u
NFL.com, sezona 2001.

Izvori 

2001